Christian Ender ist der Name folgender Personen:

* Christian Ender (Fußballspieler, 1968) (* 1968), österreichischer Fußballspieler 
 Christian Ender (Fußballspieler, 1981) (* 1981), österreichischer Fußballspieler